Ravni Del je lahko:
 Ravni Del, Leskovac (Srbija)
 Ravni Del, Vlasotince (Srbija)